Республика Македония принимала участие в Летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах (Греция) в третий раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли три женщины.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты

2004
Страны на летних Олимпийских играх 2004 года